Paepke ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Wietfeldt (* 1978 als Christoph Paepke), deutscher Eishockeyspieler
 Detlev Paepke (* 1950), deutscher Politiker
 Gustav Paepke (* 1853; † 1933), deutscher Komponist, siehe auch Paepkestraße
 Hans-Joachim Paepke (* 1934), deutscher Schriftsteller, Zoologe und Fischsammler
 Johann Carl Gottfried Paepke (* 1797; † 1858), deutscher Kommunalpolitike

Siehe auch: Paepcke